A Scala jelentései:
 Scala – olasz község
 Scala & Kolacny Brothers – belga lánykórus
 Teatro alla Scala – Milánó operaháza
 SCALA (programrendszer) – svéd fejlesztésű, integrált vállalatirányítási  programrendszer. 
 Scala (programozási nyelv) – az objektumorientált és a funkcionális paradigmákat ötvöző, többelvű programozási nyelv

Kapcsolódó szócikkek
 Skála (egyértelműsítő lap)